Керриган () — ирландская фамилия.

Известные носители 
Персоналии:
  (1879—1959) — американский легкоатлет, чемпион США (1905) и внеочередных летних Олимпийских игр (1906) по прыжкам в высоту.
  (род. 1974) — британский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
  (1828—1899) — американский политик, член Палаты представителей (1861—1863).
  (род. 1959) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1989, 1990) и победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Немо Рейнджерс» (1979, 1982, 1984, 1989, 1994), отец Пола Керригана.
  — ирландский журналист и писатель, лауреат Ирландской книжной премии за лучшую криминальное произведение (2010) и премии «Золотой кинжал» Ассоциации писателей-криминалистов (2012).
  (род. 1954) — американский бейсболист и тренер, менеджер клуба Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс» (2001).
  (1908—1987) — американский политик, мэр Бостона (1945—1946).
  (род. 1958) — британский литературовед, член Британской академии (с 2013).
 Керриган, Джон Чарлтон — британский политик, лорд-мэр Ньюкасл-апон-Тайна (1980—1981).
 Керриган, Джордж Уоррен (1879—1947) — американский актёр и режиссёр немого кино.
  (1941—1990) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Сент-Миррен» (1962).
  — американский драматург.
 Керриган, Кейт — ирландская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов за лучший исторический любовный роман (2017).
 Керриган, Лиам (род. 2000) — ирландский футболист, игрок Высшей Лиги в составе клубов «Слайго Роверс» и «ЮКД» и итальянской Серии B в составе клуба «Комо».
 Керриган, Лодж (род. 1964) — американский режиссёр художественных фильмов и телесериалов.
  (род. 1960) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (1986).
  (1952—2014) — британский телережиссёр, лауреат Дневной премии «Эмми» за режиссуру детского телесериала (1991).
 Керриган, Мэтт — ирландский игрок в гэльский футбол и тренер, чемпион Ирландии в составе команды графства Мит (1967).
 Керриган, Нэнси (род. 1969) — американская фигуристка.
 Керриган, П. — фиджийский пловец, бронзовый медалист Южнотихоокеанских игр в плавании на 110 ярдов вольным стилем (1963).
  (1928—1979) — ирландский политик, член Сената (1973—1977) и Палаты представителей (1977—1979) Ирландии, лорд-мэр Корка (1973—1974).
 Керриган, Питер (1899—1977) — деятель коммунистического и профсоюзного движения Великобритании.
  (род. 1986) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (2010), сын Джимми Керригана.
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз».
  (род. 1989) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Ланкашире (2011).
 Керриган, Скотт — канадский гребец, бронзовый медалист Панамериканских игр в гребле на одиночных байдарках на 500 м (1991)
 Керриган, Тимоти Джеймс — британский политик, лорд-мэр Кардиффа (1949—1950).
 Керриган, Филлип — канадский яхтсмен, чемпион мира в классе «Солинг» (2011).
 Керриган, Хлоя (род. 1999) — британский игрок в регбилиг, финалистка Женской суперлиги Англии в составе клуба «Лидс Ринос» (2018).

В фантастике:
 Сара Керриган — персонаж вымышленной вселенной StarCraft.